Лахарам () — ла, 41-я буква алфавита малаялам, обозначает латеральный альвеолярный аппроксимант. Лахарам с чандрахалой (вирамом) приобретает особое написание — ൽ. Акшара-санкхья — 3 (три).

Лигатуры: ല്‌ത (новое написание),  (устаревшее написание).
 ല്ല (лла)